METTL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 472 амінокислот, а молекулярна маса — 54 041.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки